Le Republičke lige 1979-1980 (Leghe repubblicane 1979-1980) furono la 34ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1980-1981.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Poljanšek (Mercator) con 20 reti.
.

Croazia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Disputata dal 19 agosto 1979 al 15 giugno 1980.
.

Serbia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1979-1980
Druga Liga 1979-1980
Kup Maršala Tita 1979-1980

Collegamenti esterni 
  Stagione 1979-1980 su HRnogomet
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1979-1980 su sportsport.ba
  Stagione 1979-1980 e risultati su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava